Bato oder Bató steht für:

 Bato (Kultur), eine prähispanische Kultur in Chile
 Bato (Camarines Sur), philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Sur
 Bato (Catanduanes), philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Catanduanes
 Bato (Leyte), philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Leyte

Bato oder Bató ist der Familienname folgender Personen:

 Jósef Bató (1888–1966), ungarischer Maler
 Ludwig Yomtow Bató (1886–1974), österreichisch-israelischer Publizist

Siehe auch:
 Batho
 Batow